Buslijn 326 (Amsterdam), een voormalige buslijn in Amsterdam
Buslijn 326 (Almere-Blaricum)